Greatest Remix Hits 2 е ремикс албум на австралийската певица Кайли Миноуг.

Списък с песните 
 Диск 1
 Got to Be Certain (Extended) – 6:36
 Kylie's Smiley Mix (Extended) – 6:17
 Getting Closer (7" version) – 3:33
 Je Ne Sais Pas Pourquoi (The Revolutionary Mix) – 7:16
 Made in Heaven (Made in England Mix) – 6:20
 Especially for You (Extended) – 5:01
 Hand on Your Heart (The Great Aorta Mix) – 6:26
 Wouldn't Change a Thing (Your Thang Mix) – 7:10
 Tears on My Pillow (More Tears Mix) – 4:05
 Better the Devil You Know (Mad March Hare Mix) – 7:09
 I'm Over Dreaming (Over You) (Extended Remix) – 4:54

 Диск 2
 The Loco-Motion – 3:17
 What Do I Have to Do? (The Pump and Polly Mix) – 7:48
 Shocked (Harding/Curnow Mix) – 7:31
 Say the Word – I'll Be There – 4:00
 Keep on Pumpin' It (Angelic Remix) – 7:24
 Give Me Just a Little More Time (12" version) – 4:35
 Do You Dare? (NRG Mix) – 7:04
 Finer Feelings (Brothers in Rhythm 12" Mix) – 6:47
 Closer (The Pleasure Mix) – 6:49
 What Kind of Fool (Heard All That Before) (No Tech No Logical Mix) – 9:55
 Got to Be Certain (Out for a Duck, Bill, Platter Plus Dub Mix) – 3:17

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 1998 година